f(x) — многозначный термин; может означать:
 функция (математика) — математическое понятие
 f(x) (группа) — южнокорейская гёрл-группа